XMM-Newton – osservatorio spaziale per i raggi X dell'Agenzia Spaziale Europea.

Codici 
 xmm – codice ISO 639-3 della lingua maado malay